Der Volleyball World Cup 1985 war die fünfte Ausgabe des Wettbewerbs. Er fand zwischen dem 22. November und dem 1. Dezember in Japan statt. Die USA gewannen den Titel.

Teilnehmer 
  als Gastgeber
  als Goldmedaillengewinner der Olympischen Spiele 1984
  als Weltmeister 1982
  als Vize-Europameister 1985
  als Sieger der Asienqualifikation
  als Sieger der Südamerikameisterschaft 1985
  als Sieger der Afrikameisterschaft 1983
  auf Einladung der FIVB

Modus 
Die acht Teilnehmer spielten in vier Städten in dem System „jeder gegen jeden“.

Finalrunde

Weblinks 
 Ergebnisse (englisch)

Manner 1985
Volleyballveranstaltung 1985
World Cup der Manner 1985